Висвасимха — правитель древнеиндийского государства Западных Кшатрапов в III веке.

Биография 
Висвасимха был старшим сыном . Первые монеты, отчеканенные Висвасимхой как кшатрапом, по оценке П. Тэндона, могут быть датированы 197 годом сакской эры (275 год н. э.), а последние — 202 годом. По мнению Э. Рэпсона, разделяемого Д. Сиркаром, речь идёт о 199 — 200 годах. Также до нашего времени дошел редко встречающийся нумизматический материал с упоминанием Висвасимхи в качестве махакшатрапа, однако точную дату его выпуска из-за плохого состояния определить не представилось возможным. Э Рэпсон предположительно отнёс время правления Висвасимхи к 201 — 211 годам. Схожее мнение было высказано С. Шравой.

По мнению большинства исследователей, Висвасимха был объявлен наследником Рудрасены II. Но, как предположил П. Тэндон, не исключен вариант, что Висвасимха выступил против отца ещё при его жизни.

После Висвасимхи на престол взошёл его младший брат , ранее занимавший пост кшатрапа.

Литература 
 Исследования
 Tandon P. A Simple Two Mint Model for Western Kshatrapa Coinage.
 Rapson E. Catalogue of the coins of the Andhra dynasty, the Western Ksatrapas, the Traikutaka dynasty, and the «Bodhi» dynasty. — London. Printed by order of the Trustees of British Museum. — 1908.
 Sircar D. Studies in Indian Coins. — Delhi, 2008. P. 154. — ISBN 978-81-208-2973-2.
 Shrava S. The Sakas In India. — Delhi, 1947. P. 84.
 Kailash C. Malwa Through The Ages (From the Earliest Time to 1305 A. D.) — 1972. P. 177.

Западные Кшатрапы
Правители Азии III века